Соревнования по дзюдо среди мужчин в категории до 73 кг на летних Олимпийских играх 2016 года пройдут 8 августа во втором зале «Арены Кариока». В соревнованиях примут участие 35 спортсменов из 35 стран.

Олимпийским чемпионом 2012 года в данной дисциплине является россиянин Мансур Исаев, который не смог отобраться на Игры в Рио-де-Жанейро, уступив место в основном составе сборной Денису Ярцеву.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Предварительные встречи 
Соревнования по дзюдо проводятся по системе с выбыванием. В утешительный турнир попадают спортсмены, проигравшие в четвертьфинале соревнований.

Секция 1

Секция 2

Утешительный турнир

Финал

Ссылки 
 Дзюдо  на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир  на сайте judobase.org